Tour de France – competizione ciclistica
Tour de France automobile – competizione automobilistica 
Tour de France Soundtracks – album musicale del gruppo Kraftwerk
Tour de France – canzone del gruppo Kraftwerk
Tour de France – videogioco del 1985 per Commodore 64
Le Tour de France – videogioco del 2002 per PlayStation 2 e XBox
Le Tour de France – videogioco del 2011 per PlayStation 3 e XBox 360
Tour de France – film francese del 2016 diretto da Rachid Djaidani